Рупф - прізвище. Відомі люди з таким прізвищем:
 Даніель Рупф ( 1986) - німецький футболіст.
 Юджин Рупф - швейцарський футболіст.

Прізвища